Yamashita se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masahiro Yamashita
 Jun Yamashita